Amiga — família de computadores pessoais
Amiga (revista)
As Amigas — filme de Michelangelo Antonioni
GM Amigo — modelo de automóvel
Amigos (show) — programa televisivo brasileiro apresentado por duplas sertanejas

Música
Amigas (álbum) — de Fernanda Brum e Eyshila
Amigos (álbum) — da banda Santana
Amigos (álbum de Paul Anka) — de Paul Anka
Amiga (canção de Eliana) — canção de Eliana

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema